Příjmení Siegel, Siegl nebo Sígl [sígl] nosí více různých osobností:

 Arthur Siegel (1913–1978) – americký fotograf
 Bugsy Siegel (1906–1947) – americký gangster
 Carl Ludwig Siegel (1896–1981) – německý matematik
 Dominik Siegl (1806–1877) – rakouský podnikatel a politik z Šumperka, zemský poslanec
 Eduard Siegl (1831–1889) – rakouský cukrovarnický odborník a politik ze severní Moravy a Slezska, poslanec Říšské rady, bratr Roberta a Richarda, syn Karla Ignaze
 Emil Siegl (1860–1939) – rakouský průmyslník z Šumperka, syn Roberta Gustava a otec Roberta ml.
 Hieronymus Siegel (1867 – ?) – československý meziválečný politik, poslanec za Německou nacionální stranu a starosta Trutnova
 Horst Siegl (1969) – český fotbalový útočník
 Jiří Siegel (1927–2012) – český architekt
 Karl Siegl (1851 – 1943) – česko-německý historik, městský archivář a ředitel
 Meinrad Siegl (1842–1911) – opat kláštera v Oseku u Duchcova
 Michael Siegl (1969) – český fotbalista
 Miroslav Sígl (1926–2012) – český publicista a spisovatel
 Patrik Siegl (1976) – český fotbalista
 Richard Siegl (1837–1898) – rakouský průmyslník a politik z Šumperka, bratr Eduarda a Roberta Gustava, syn Karla Ignaze
 Robert Gustav Siegl (1834–1904) – rakouský průmyslník a politik z Šumperka, zemský poslanec, bratr Eduarda a Richarda, syn Karla Ignaze, otec Emila a děd Roberta ml.
 Robert Siegl mladší (1890–1940) – sudetoněmecký průmyslník a politik z Šumperka, syn Emila
 Siegrun Sieglová (1954) – východoněmecká atletka